Ostrog steht für:

 Ostrog, eine befestigte Siedlung im alten Russland
 russische Bezeichnung für die ukrainische Stadt Ostroh
 deutsche Bezeichnung von Ostróg (Racibórz), Stadtteil von Racibórz, Polen
 Name eines Klosters in Montenegro, siehe Kloster Ostrog
 Familienname des russischen Straftäters Michael Ostrog, siehe Jack the Ripper #Tatverdächtige